Stadt München steht für:
 München, Landeshauptstadt von Bayern, Deutschland
 Stadtverwaltung München, kommunale Selbstverwaltung der Landeshauptstadt München